Kypäräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kypäräsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 26,52), 
 Kypäräsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Kypäräsaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Kypäräsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 28,07), 
 Kypäräsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,95, long 27,66), 
 Kypäräsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Kypäräsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,47), 
 Kypäräsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar